Odwzorowania kartograficzne (pseudowalcowe równopolowe) opracowane przez Maxa Eckert-Greifendorffa:
 Odwzorowanie Ekerta I
 Odwzorowanie Ekerta II
 Odwzorowanie Ekerta III
 Odwzorowanie Ekerta IV
 Odwzorowanie Ekerta V
 Odwzorowanie Ekerta VI

Odwzorowania kartograficzne